Ambrus (Frankrijk)
 Ambrus (Slovenië)